Małka Arda – wieś w obwodzie Smolan w Bułgarii
 Małka Arda – rzeka w Bułgarii

Zobacz też